Маиана () — атолл в северной части архипелага Гилберта в Тихом океане.

География 
Находится в 28 км к югу от Таравы. В центре атолла располагается лагуна. Атолл окружён рифом. Длина атолла — 14 км, ширина — 9,5 км.

Население

Мифология 
Согласно мифологическим представлениям народа кирибати, атолл Маиана, как и другие острова в архипелаге Гилберта, были созданы богом Нареау. Также считается, что именно на Маиана в деревне Тебанга появилась первая манеаба — особые общественные строения, в которых обсуждаются проблемы деревни, отмечаются праздники.

Примечания

Ссылки 

  
 Информация на сайте Oceandots.com 

Острова Гилберта
Атоллы
Острова Австралии и Океании